«По родным просторам» — популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Физкультура и спорт» (ФиС) в Москве в течение тридцати лет (с 1959 до 1989 года). Книги серии носили исключительно практическую направленность, содержали описания туристических маршрутов различной степени сложности, как водных, так и пеших, по самым разным регионам СССР. Книги писались опытными туристами с многолетним стажем, мастерами спорта, содержали много практических рекомендаций. Серия пользовалась большой популярностью у читателей, и, несмотря на большие тиражи, каждое новое издание быстро становилось библиографической редкостью.

В этой серии вышло более 70 книг (с переизданиями около 80). Общий тираж заметно превысил два миллиона экземпляров.

Книги серии (по годам издания)

Первоначальное оформление (обычный формат) 
1959
  (Алтайский край)
  (Читинская область)
  (Алтайский край)
  (Крымская область)
 
  (Красноярский край)
  (Тянь-Шань)
  (Рассказ о путешествиях по Архангельской области)
  (Об альпиниаде 1955 года по маршруту Жупаново — Кроноцкое озеро — Кроноцкий вулкан — Долина гейзеров)

1960
 
  (Туризм пионеров и школьников)
  (Карелия и Кольский полуостров)
  (Бурятская АССР)
  (Приморский край)

1961
  (Поездка в 1955 году в пустыню Кара-Кум; встреча с известным учёным-археологом Сергеем Павловичем Толстовым, руководителем Хорезмской экспедиции, и др.)

1962
  (О памятниках Армении: Гарни, Гегарде и др.)

Первый вариант оформления (уменьшенный формат) 
1965
 
  (Карельская АССР)
  (Кольский полуостров)

1966
  (Байкал, озеро; Прибайкалье)
  (Полярный Урал)
  (Внутренние водные пути БССР)
  (Валдайская возвышенность: озёра Валдай, Селигер, Шлино, Вселуг и многие другие)
  (Особенности туристского путешествия в дельте Волги)

1967
  (Московская область)
  (Тувинская АССР)
  (Архангельская область)
  (Литовская ССР)

Второй вариант оформления 
1968
  (Западный Кавказ)
  (Латвийская ССР)
  …
 
  (1-е издание — 1965)

1969
  (Украинская ССР)
  (Северный Урал: водно-пешеходные и лыжные маршруты)
  (1-е издание — 1965) (Кольский полуостров)
  (Северное Забайкалье: хребты Кодар, Удокан и Чарская котловина)

Третий вариант оформления 
1970
  (Приполярный Урал: водные, лыжные и водно-пешеходные маршруты)
  (Мещёрская низменность)
 
  (1-е издание — 1965) (Карельская АССР)
  (Район озёр Селигера и Валдая)

1971

Четвёртый вариант оформления 
1971
  (Северная Осетия)
  (Витим (река))
  (Средний Урал)
 

1972
  (Ферганская долина)
 
 
  (Башкирская АССР)
  (Московская область)

1973
  (Горы Памиро-Алай, Матча)
  (Камчатка)

1974
  (Вологодская область)

1975
  (1-е издание — 1966)

1976
  (1-е издание — 1968) (Западный Кавказ)
 

1977
  (Водные маршруты в междуречье бассейнов Днепра, Волги, Дона и Оки)

1978
  (Большой Кавказ)
  (Центральный Кавказ)
 

1979
 

1980
  (Заволжье (территория))
  (Алайский хребет)

1981
  (Малый Кавказ)  
  (Абхазская АССР)
 

1982
  (Большой Кавказ)
  (1-е издание — 1967)
 

1983
  (Краснодарский край)

1984
  (1-е издание — 1971)
 

1985
 

1986
  (Центральный Кавказ: перевалы и долины рек Чегем, Твибер, Цаннер)
 

1987
  (Куйбышевская область)

1988
  (32 маршрута по Дагестану: горных, пешеходных, водных, велосипедных и горнолыжных)
  (Якутская АССР; Черского хребет, горн. система)  

1989
  (1-е издание — 1973) (Горы Памиро-Алай, Матча)

Книги серии (список) 
 Бассейн Верхней Волги / Г. Я. Рыжавский. — 1981.
 В горах Абхазии / Н. Д. Бондарев. — 1981.
 В краю вулканов и гейзеров (Камчатка) / В. И. Семёнов. — 1973.
 В краю нетронутых сокровищ / В. И. Гуков. — 1959.
 В краю таёжных рек: (По мансийскому Северному Зауралью) / М. А. Заплатин. — 1972.
 Водные маршруты Украины / Н. Н. Горбунова. — 1969.
 Восточный Кавказ / Г. И. Анохин. — 1978.
 Где искать жемчужину Алтая / Г. А. Зеленко. — 1959.
 Глухой неведомой тайгою / С. Б. Елаховский, А. В. Седов. — 1959.
 Голубые дороги Литвы / В. А. Янушкис. — 1967.
 Горные путешествия по Высокому Алаю / Л. А. Максимов и др. — 1980.
 Горные путешествия по Западному Кавказу / В. Арсенин, Н. Бондарев, Э. Сергиевский. — 1968; 1976/2.
 Дельта Волги / Б. А. Семёнов. — 1966.
 Западный Тянь-Шань / В. Н. Попов. — 1978.
 Кодар, Чара, Удокан: Северное Забайкалье / Ю. А. Штюрмер. — 1969.
 Край озёр, лесов и рек / А. Т. Предыбайло. — 1960.
 Куда ведут следы легенд / Н. М. Беркова. — 1962.
 Малый Кавказ / Г. И. Анохин. — 1981.
 Маршруты Среднего Урала / Е. Масленников, П. Истомин. — 1971.
 Маршруты Ферганской долины / Г. М. Бернадский. — 1972.
 Матчинский горный узел / Л. А. Максимов. — 1973; 1989/2.
 Мещёрский край / А. С. Попов. — 1970.
 На байдарках по Подмосковью / Э. Н. Дёмин, А. И. Коробков и др. — 1967; 1982/2.
 Нам на Восток, Иринка / А. Филипенко. — 1960.
 Озеро Иссык-Куль и хребет Терскей-Алатау / Б. И. Рукавишников. — 1970.
 Пещеры Урала / Ю. Е. Лобанов, В. О. Щепетов и др. — 1971.
 По Архангельской области / Ю. Штюрмер. — 1967.
 По Валдаю / В. И. Попадейкин, В. В. Струков. — 1966.
 По Вологодской области / И. М. Чупров. — 1974.
 По Восточному Алтаю / Т. Г. Дулькейт. — 1971.
 По горам и долинам Камчатки / А. И. Яцковский. — 1959.
 По Западному Саяну / М. Ф. Величко. — 1972.
 По знойной Средней Азии / А. Т. Предыбайло. — 1959.
 По Каме и её притокам / Г. Я. Рыжавский. — 1986.
 По Куйбышевской области / Л. Криволуцкая. — 1987.
 По небесным горам / Ю. Г. Промптов. — 1959.
 По низовью реки Урала / С. В. Мадянов. — 1960.
 По Оке и её притокам / Г. Я. Рыжавский. — 1982.
 По рекам и озёрам Белоруссии / Ю. М. Кокорев. — 1966; 1975/2.
 По рекам Заволжья / А. И. Коробков и др. — 1980.
 По рекам Южной и Юго-Восточной России /А. И. Коробков, Ю. З. Михеев. — 1977.
 По Северной Осетии / Б. М. Бероев. — 1971; 1984/2.
 По Северному Байкалу и Прибайкалью / О. К. Гусев, С. К. Устинов. — 1966.
 По Селигеру и Валдайским озёрам / И. М. Чупров, А. С. Кулагин. — 1970.
 Повесть о походе / С. Панчишный. — 1960.
 Полярный Урал / А. О. Кеммерих. — 1966.
 Приполярный Урал / А. О. Кеммерих. — 1970.
 Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу / А. А. Алексеев и др. — 1982.
 Путешествие по Дагестану / К. Э. Ахмедханов. — 1988.
 Путешествие по Латвийской ССР / К. Ветра, П. Эглите. — 1968.
 Путешествие по стране озёр (Карелия) / Л. В. Руф. — 1965; 1970/2.
 Путешествия по Казахстану / Н. Дублицкий, В. Степанова. — 1976.
 Путешествия по Краснодарскому краю / К. А. Горшенёв. — 1983.
 Рождение мечты / Н. Горбунова, И. Пташникова. — 1961.
 Саянский дневник / Н. А. Притвиц. — 1959.
 Светлая / Д. Н. Трифонов. — 1960.
 Северный Урал / А. О. Кеммерих. — 1969.
 Тайны Красных пещер / И. А. Кириллов. — 1959.
 Тепли, Джимарай, Казбек / С. В. Пономарёв, Б. В. Беднов. — 1985.
 Тренировочные спортивные маршруты / Г. Я. Рыжавский. — 1979.
 Туристские дороги Северо-Запада СССР / В. В. Лопатин. — 1968.
 Туристские маршруты Башкирии / В. В. Лопатин, А. А. Мурзагулов. — 1972.
 Туристские маршруты в бассейне реки Витим / В. Б. Владимиров. — 1971.
 Туристские маршруты в Саянах / В. И. Рогальский. — 1965; 1968/2.
 Туристские маршруты в Суганских Альпах / В. Д. Иванов, Г. В. Жданов. — 1978.
 Туристские маршруты Западного БАМа / М. Ю. Васильев, В. В. Громов. — 1984.
 Туристские маршруты Тувы / А. М. Степанов. — 1967.
 Туристские путешествия по Кольскому полуострову / О. К. Славинский, В. С. Царенков. — 1965; 1969/2.
 Туристское Подмосковье / Б. А. Мясоедов, Т. В. Пахомова. — 1972.
 Фанские горы и Ягноб / Н. В. Пагануцци. — 1968.
 Хребет Черского: массив Буордах / В. И. Игошин, Е. К. Поросятников, А. И. Углов. — 1988.
 Чегем, Твибер, Безенги / Ю. В. Гранильщиков. — 1986.

Авторы книжной серии 

 Алексеев, Алексей Александрович (р. 1950), по образованию горный инженер, участник ликвидации Чернобыльской аварии.
 Анохин, Генрих Иосифович (1925—2006)
 Арсенин, Владимир Васильевич (р. 1938)
 Ахмедханов, Камиль Энверович (1936—2005).
 Беднов, Борис Васильевич, МС по горному туризму, член МКК Московского городского центрального туристского клуба (МГЦТК).
 Беркова, Нина Матвеевна (1925—2003)
 Бернадский, Георгий Михайлович
 Бероев, Борис Мацкоевич (р. 1936)
 Бондарев, Николай Денисович (1936—2009)
 Величко, Михаил Фёдорович (1925—2007)
 Владимиров, Владимир Борисович
 Горшенёв, Константин Алексеевич
 Гранильщиков, Юрий Владимирович (1929—1998)
 Гусев, Олег Кириллович
 Дублицкий, Николай Николаевич
 Дулькейт, Тигрий Георгиевич (1929—2006)
 Елаховский, Станислав Борисович (1928—1999)
 Жданов, Георгий Владимирович
 Заплатин, Михаил Александрович (1920—1997)
 Зеленко, Григорий Андреевич
 Иванов, Виктор Дмитриевич
 Игошин, Владимир Иванович
 Илюхин В. В.
 Истомин, Павел Игнатьевич
 Ифраимов, Вячеслав Юэсильевич
 Кеммерих, Александр Оскарович (1912—2010)
 Кокорев, Юрий Михайлович
 Коробков, Анатолий Иванович
 Костарев В. П.
 Криволуцкая, Людмила Ивановна
 Кулагин, Артемий Семёнович
 Кутьков, Владимир Анатольевич
 Лобанов Ю. Е.
 Лопатин, Всеволод Владимирович
 Мадянов, Сергей Вениаминович
 Максимов, Лев Александрович
 Максимович, Георгий Алексеевич (1904—1979)
 Масленников, Евгений Поликарпович
 Михеев, Юрий Зиновьевич
 Мурзагулов, Альберт Асхатович
 Мясоедов, Борис Алексеевич
 Пагануцци, Николай Валентинович
 Панчишный, Степан Степанович
 Пахомова Т. В.
 Попадейкин, Виталий Иванович
 Попов, Алексей Сергеевич
 Попов, Владимир Николаевич
 Поросятников, Евгений Константинович
 Предыбайло, Андрей Тимофеевич
 Промптов, Юрий Геннадиевич (1908—1961)
 Рогальский, Владислав Иванович
 Рукавишников, Борис Иванович (?—1989), биолог, энтомолог, увлекался альпинизмом.
 Руф, Леопольд Васильевич (1929—1998)
 Рыжавский, Генрих Яковлевич (р. 1927)
 Седов, Аркадий Владимирович, главный редактор журнала «Теория и практика физической культуры» в 1966—1988.
 Семёнов, Владимир Иванович (1905—1996)
 Сергиевский, Эдуард Дмитриевич
 Сипачёв, Генрих Филиппович (р. 1935)
 Славинский, Олег Константинович
 Степанов, Александр Михайлович
 Степанова, Вера Ивановна
 Струков, Владимир Владимирович
 Суслов, Владимир Евгеньевич
 Углов, Алексей Игоревич
 Устинов, Семён Климович
 Филипенко, Алоиз Алоизович
 Фоменко, Дмитрий Евсеевич
 Царенков, Вячеслав Сергеевич
 Чупров, Илья Михайлович
 Штюрмер, Юрий Александрович (1930—2003)
 Щепетов В. О.
 Янушкис, Вайдотас Альберто

См. также 
 Библиотечка туриста-водника
 Дороги к прекрасному
 Реки и озёра нашей Родины
 Сто путей — сто дорог

Примечания

Ссылки 
 Список книг серии  // Российская государственная библиотека

Книжные серии по алфавиту
Книжные серии литературы о туризме
Книжные серии литературы по географии
Книжные серии СССР
Книжные серии издательства «Физкультура и спорт»
Путеводители
Книги по географии России